Hiesberg ist der Name folgender Berge:

 Hiesberg (Kremstal) 582 m, Berg bei Senftenberg, Niederösterreich
 Hiesberg (Nibelungengau) 558 m, Berg bei Melk, Niederösterreich
 Hiesberg (Wachau) 532 m, Berg bei Bergern im Dunkelsteinerwald, Niederösterreich
 Hiesberg (Kamptal) 414 m, Berg bei Langenlois, Niederösterreich